Железнодорожный транспорт Анголы — состоит из 2852 км пути, из которых 2729 км имеют ширину колеи 1067 мм и 123 км — 600 мм.

Первая железнодорожная линия была построена в 1909 году. Имеются три железнодорожные линии, не связанные между собою, которые соединяют центральные районы страны с Атлантическим океаном. Масса погонного метра рельса 30, 40 и 45 кг, деревянные шпалы. Основные грузы: нефтепродукты, цемент, асбест, хлопок, кофе и другие продукты сельского хозяйства. В локомотивном парке имеются тепловозы и паровозы.

Железные дороги в Анголе понесли большой ущерб в ходе гражданской войны. Имеется проект по восстановлению и расширению линий.

Железнодорожные связи со смежными странами 
  Республика Конго — Нет — одинаковая колея.
  Демократическая Республика Конго  — В процессе восстановления.
  Намибия — Нет — одинаковая колея.
  Замбия — Нет.

Примечания 

  

Ангола
Транспорт в Анголе